Eryx (mitológia) – Erüksz görög mitológiai király római neve, Poszeidón vagy Aphrodité fia, Erice alapítója
 Eryx (város) – Erice római neve
 Eryx (óriáskígyónem) – óriáskígyónem